

Onomastica
Numerio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Numerio Fabio Ambusto – console nel 406 a.C.
 Numerio Fabio Buteone – console nel 247 a.C.
 Numerio Fabio Pittore – console nel 266 a.C.
 Numerio Fabio Vibulano – console nel 421 a.C.

Pagine correlate
Numeria